Saadanius hijazensis  — ископаемый вид приматов. Единственный вид рода  и семейства .

Филогения 
Кладограмма рода Saadanius (Zalmout et al., 2010):

Описание 
Ископаемые останки саадания (череп) были обнаружены в формации Аш-Шумайси (Shumaysi Formation, юго-западный угол Harrat Al Ujayfa, провинция Хиджаз (Al Hijaz Province)) на западе Саудовской Аравии (около города Мекка). Экспедиция была организована  совместно с Мичиганским университетом (США). Возраст находки определён примерно в 29—28 млн лет (олигоцен). Находке присвоен номер SGS-UM 2009-002. Существо весило около 15—20 килограммов и было размером с гиббона. Сочетание признаков, обнаруженных у нового вида (строение наружного слухового прохода и носовых пазух), говорит о том, что S. hijazensis был, возможно, общим предком примитивных обезьян и продвинутых высших узконосых приматов. По морфологии и датировке Saadanius идеально заполняет пробел между проплиопитековыми с одной стороны и мартышковыми с гоминоидами с другой.

Этимология 
Родовое название происходит от слова «саада́н» (), означающего в арабском языке обезьян, а видовое имя дано по названию исторической провинции Аль-Хиджаз («Al Hijaz»), где было сделано открытие.

Примечания

Литература 
 Zalmout, I. S.; Sanders, W. J.; MacLatchy, L. M.; Gunnell, G. F.; Al-Mufarreh, Y. A.; Ali, M. A.; Nasser, A.-A. H.; Al-Masari, A. M. et al. (2010). «New Oligocene primate from Saudi Arabia and the divergence of apes and Old World monkeys». Nature 466: 360—364. doi:10.1038/nature09094

Ссылки 
 У людей и мартышек появился новый общий предок
 Предком закусили псы
 Saadanius hijazensis — новое звено в эволюции обезьян 
 Сааданиус — предок мартышек и человека
 Найдены останки не известного прежде общего предка мартышек и людей
 Древний череп разделил гоминоидов и мартышковых 

Вымершие приматы
Фоссилии, описанные в 2010 году
Млекопитающие олигоцена
†
Монотипические роды млекопитающих
Ископаемая фауна Евразии